Asgard (Britse band), een band met maar één album
Asgard (inslagkrater), een inslagkrater op de maan Callisto van Jupiter
Asgard (Marvel), fictief land uit Marvel Comics
Asgard (Schotse band), Schotse band
Asgard (Stargate), een fictief ras uit Stargate SG-1
Asgard (strip), een Franse stripreeks

Zie ook 
Asgaard, godenwereld in de Oudnoordse mythologie